

Cinema 
 A Close Shave – film del 1901 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 A Close Shave – film del 1910 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 A Close Shave – film del 1913 prodotto dalla Punch Film Co.
 A Close Shave – film del 1920 diretto da Gilbert Pratt
 A Close Shave – film del 1920 prodotto dalla Hank Mann Comedies
 A Close Shave – film del 1921 diretto da William Nolan
 Una tosatura perfetta (A Close Shave) – film del 1995 diretto da Nick Park

Musica
 A Close Shave – album del gruppo musicale britannico Brendan Croker & the 5 O'Clock Shadows (1986)